Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Open Sud de France 2015 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl francouzský tenista Gaël Monfils, kterého v semifinále vyřadil Richard Gasquet a oplatil mu tak rok starou turnajovou porážku. ,

Vítězem dvouhry se stal čtvrtý nasazený Francouz Richard Gasquet, jenž ve finále zdolal polskou turnajovou pětku Jerzyho Janowicze. Za stavu 0–3 na gamy polský tenista zápas po devíti minutách skrečoval pro subfebrilii a počínající nemoc. Během duelu neuhrál ani jeden míč. V probíhající sezóně si tak šampion připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo jedenáctý singlový titul na okruhu ATP Tour. Open Sud de France již ovládl v roce 2006, kdy se hrálo v Lyonu.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Open Sud de France
Tenis ve Francii v roce 2015
ATP World Tour 2015